Gudowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Gudowitsch (1781–1869), russischer General, Sohn des Iwan W. G.
 Andrei Wassiljewitsch Gudowitsch (1731–1808), russischer General, Adjutant Peters III., Bruder des Iwan W. G.
 Iwan Wassiljewitsch Gudowitsch (1741–1821), russischer General, Gouverneur von Georgien